Daniel Carlsson (né le  à Linköping en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1993 en jouant pour l'équipe de sa ville natale, le Linköpings HC en première division suédoise. Après trois saisons, il rejoint l'équipe du Djurgårdens IF et fait alors ses débuts au plus haut niveau suédois, dans l'Elitserien.

En 2000 après avoir rejoué dans sa première équipe, il quitte la Suède et rejoint la France et la Ligue Magnus. Il signe un contrat avec l'équipe de Rouen hockey élite 76

Il devient le capitaine de l'équipe à la suite de Guillaume Besse et gagne à quatre reprises la Coupe Magnus avec les Dragons (en 2001, 2003, 2006 et 2008). Avec son équipe, il gagne également trois Coupes de France (2002, 2004 et 2005).

Carrière internationale 
Il représente la Suède lors du championnat d'Europe junior de 1995 et lors du championnat du monde junior 1997.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || Linköpings HC || D1 Suède || 31 || 0 || 3 || 3 || 30 || || || || || 
|-
|1994-1995 || Linköpings HC || D1 Suède || 27 || 1 || 1 || 2 || 40 || || || || || 
|- 
|1995-1996 || Linköpings HC || D1 Suède || 27 || 3 || 2 || 5 || 16 || 4 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
|1996-1997 || Djurgårdens IF || Superelit Jr. || 4 || 0 || 0 || 0 || || || || || || 
|- 
|1996-1997 || Djurgårdens IF || Elitserien || 49 || 0 || 1 || 1 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1997-1998 || Djurgårdens IF || Superelit Jr. || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || || || || || 
|- 
|1997-1998 || Djurgårdens IF || Elitserien || 11 || 1 || 1 || 2 || 10 || || || || || 
|-
|1997-1998 || Huddinge IK || D1 Suède || 18 || 0 || 2 || 2 || 10 || || || || || 
|- 
|1998-1999 || Djurgårdens IF || LEH || || || || || || || || || || 
|-
|1998-1999 || Djurgårdens IF || Elitserien || 42 || 1 || 2 || 3 || 20 || || || || || 
|- 
|1999-2000 || Linköpings HC || Elitserien || 35 || 2 || 2 || 4 || 46 || || || || || 
|-
|1999-2000 || Linköpings HC || Superallsvenskan || || || || || || 10 || 0 || 1 || 1 || 4
|- 
|2000-2001 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || || 1 || 9 || 10 || || || || || || 
|-
|2001-2002 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 36 || 9 || 11 || 20 || 49 || || || || || 
|- 
|2002-2003 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 32 || 3 || 22 || 25 || 38 || || || || || 
|-
|2003-2004 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 24 || 14 || 14 || 28 || 12 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
|2004-2005 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 27 || 5 || 10 || 15 || 24 || 12 || 3 || 3 || 6 || 24
|-
|2005-2006 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 26 || 2 || 7 || 9 || 10 || 9 || 0 || 3 || 3 || 4
|- 
|2006-2007 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 22 || 5 || 4 || 9 || 34 || || || || || 
|-
|2007-2008 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 26 || 3 || 6 || 9 || 30 || 9 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
|2008-2009 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 25 || 0 || 6 || 6 || 8 || 6 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
|2009-2010 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 23 ||0 ||4 || 4|| 30|| 11|| 0||0 ||0 || 47
|-
|2010-2011 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26|| 2|| 5|| 7|| 12|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2011-2012 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26|| 0|| 2|| 2|| 22|| 11|| 0|| 2|| 2|| 16
|-
|2012-2013 || Albatros de Brest || Division 1 || 25|| 4|| 6|| 10|| 22|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2013-2014 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 25|| 1|| 3|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -

| 475 || 51 || 107 || 158 || 391 || 58 || 5 || 13 || 18 || 58

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1977
Naissance à Linköping
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Huddinge IK
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Brest Albatros Hockey
Défenseur de hockey sur glace